Die Saison 1972/73 war die 26. reguläre Austragung der Nationalliga B, der zweithöchsten Schweizer Spielklasse im Eishockey. Der NLB-Meister Zürcher SC stieg direkt in die Nationalliga A auf. Der EHC Uzwil und der HC Sion stiegen in die dritthöchste Spielklasse, die 1. Liga, ab.

Modus 

Die Liga wurde in zwei Gruppen mit jeweils acht Teilnehmern aufgeteilt. Die vier bestplatzierten Mannschaften jeder Gruppe qualifizierten sich für die Finalrunde, deren Sieger direkt in die NLA aufstieg. Die übrigen acht Mannschaften bestritten eine Abstiegsrunde, deren beiden Letztplatzierten direkt in die dritte Liga abstiegen. Für einen Sieg erhielt jede Mannschaft zwei Punkte, bei einem Unentschieden einen Punkt. Bei einer Niederlage erhielt man keine Punkte.

Hauptrunde

Gruppe West

Gruppe Ost

Finalrunde

Abstiegsrunde

Weblinks 

 

B1972
Eishockeysaison 1972/73